Мудрик — українське прізвище.

 Мудрик Андрій Ярославович (1988) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мудрик Віктор Вітович (1976) — український боксер у першій середній вазі (до 69,855 кг).
 Мудрик Едуард Миколайович (1939) — радянський футболіст, що грав на позиції захисника.

Подвійні прізвища 
 Мудрик-Мечник Степан (1919—2004) — заступник командира воєнної округи УПА ВО-2 «Буг», в'язень німецьких концтаборів, керівник розвідки ЗЧ ОУН (з 1951), Голова Головної Ради ОУН, заступник президента Світового конгресу вільних українців (СКВУ) в Європі
 Мудрик-Мриц Ніна (1927—1996) — українська поетеса, видавець, художниця

Українські прізвища
Прізвища на -ик